(1950- ),
  (1956- ), entraîneur et joueur hongrois de football,
  (1964- ), joueur canadien de hockey sur glace,
 Ferenc Herczeg (1863–1954), écrivain hongrois,
  (1887–1949), gymnaste hongrois,
 , sportif hondrois,
  (1974- ), footballeur hongrois.